Бразильские регистрационные номерные знаки транспортных средств выдаются штатами. Каждый штат имеет Departamento de Trânsito (DETRAN) который отвечает за регистрацию транспортных средств и сбор налогов, но выдаваемые знаки имеют единый стандарт, действующий по всей территории страны.

Действующая система нумерации была создана в 1990 году и называется Registro Nacional de Veículos Automotores (RENAVAM). Она использует формат номера «LLL·NNNN», где LLL это трех-буквенная комбинация, за которой следуют четыре цифры, отделённые от неё точкой. Номер закрепляется за транспортным средством на все время его существования, номер не может быть изменён или закреплён за новым транспортным средством.

Над номером располагается металлическая табличка с аббревиатурой названия Штата (SP = São Paulo, RJ = Rio de Janeiro, PR = Paraná, AM = Amazonas и т. д.) и название муниципалитета, в котором зарегистрировано данное транспортное средство. Эта табличка должна быть изменена, в случае, если транспортное средство регистрируется в другом муниципалитете.
Задние номерные знаки прикрепляются к транспортному средству, с помощью металлической пломбы. При повреждении пломбы, знак должен быть повторно опечатан. Пломбу также снимают при изменении данных о Штате/Муниципалитете.

Размер бразильского номерного знака должен соответствовать стандарту 400 x 130 мм (15" x 5" прибл.). Эта стандартизация также распространяется на уникальный шрифт: обязательный. Знаки европейского и японского формата больше не используются (с января 2008 года).

Цветовые схемы бразильских номерных знаков служат указанием типов транспортных средств. Задние и передние знаки используют одни и те же цвета:

 чёрный на сером: частные автомобили
 белый на красном: какой-либо оплачиваемый транспорт (автобусы, такси, т.д.)
 красный на белом: Школа вождения (авто-Escola в Бразилии)
 чёрный на белом: официально используемые государственные автомобили: отделов полиции, пожарных департаментов, федеральных, штата или города, коммунальных услуг
 серый на чёрном: коллекционные (транспортные средства старше 30 лет, в отличном состоянии, сохранившие более чем 80 % своей исходной конфигурации).
 белый на зелёном: дилер-тестирование, а в некоторых случаях тест-драйв
 белое на синем: производитель знаков для транспортных средств, в рамках тестирования
 белый на голубом, в формате LL — дипломатическое использование (в формате CD 1234 или 1234 ГК)

Буквы на номерных знаках указывают штат, в котором зарегистрировано данное транспортное средство. Даже при смене постоянного местонахождения транспортного средства, и последующей смене буквенного обозначения предыдущего штата на новое, можно определить первоначальное место регистрации автомобиля по диапазону буквенно-цифровой комбинация схемы:

Примечания 

Бразилия
Транспорт в Бразилии
Списки:Бразилия